GALNT17 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 598 амінокислот, а молекулярна маса — 67 751.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, лектинами, іоном марганцю. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Глікозилтрансферази